Лопырево — название населённых пунктов:

Россия 
 Лопырево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Лопырево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Лупарево
 Лупырев